

Regolamento
Le squadre europee, ad eccezione della Russia vincitrice del campionato europeo Under-20 2006, hanno disputato due fasi a gironi con la formula del girone all'italiana: le prime classificate dei gironi della seconda fase hanno acceduto al Campionato mondiale di pallavolo maschile Under-21 2007.

Squadre partecipanti

Torneo

Prima fase

Risultati

Classifica

Seconda fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Squadre qualificate

Collegamenti esterni

Campionato mondiale di pallavolo maschile Under-21 2007